Republikanska futbołna diwizija (1949/1950) miała być 26. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Bułgarii. W rozgrywkach brało udział 10 zespołów. Tytuł broniła drużyna Lewski Sofia. 27 sierpnia 1949 rozgrywki zostały przerwane przez Bułgarską Partię Komunistyczną. Podjęła ona drastyczną decyzję o reformie dotyczącej organizacji sportowych. Reforma zakładała organizację rozgrywek na wzór radziecki.

Tabela po 2. kolejce

Zobacz też 
 A Profesionałna futbołna grupa

Bibliografia 
 
 

1949 w piłce nożnej
1950 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bułgarii